St John's (Man) - dorp op het eiland Man, Verenigd Koninkrijk
 St. John's (Newfoundland en Labrador) - hoofdstad van de Canadese deelstaat Newfoundland en Labrador